Punan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Punan (socken i Kina, lat 34,64, long 119,11), Jiangsu, 
 Punan (socken i Kina, lat 33,70, long 119,53), Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar